Samuel Cheetham désigne :
 Samuel Cheetham, un footballeur anglais né en 1896 ;
 Samuel Cheetham, un prêtre anglican (1827–1908).